Beleg van Groningen (1150) - door Hartbert van Bierum tijdens een opstand van de Groningers tegen de bisschop van het Sticht.
 Beleg van Groningen (1500) - door Albrecht III van Saksen tijdens een boerenopstand
 Beleg van Groningen (1514) - door Joris met de Baard
 Beleg van Groningen (1568) - door Lodewijk van Nassau na de Slag bij Heiligerlee
 Beleg van Groningen (1580) - door de Staatsen na het 'verraad van Rennenberg'
 Reductie van Groningen (1594) - door Maurits van Oranje-Nassau in de Tien jaren van de Tachtigjarige Oorlog
 Gronings Ontzet (1672) - na het mislukte beleg door Bernhard von Galen tijdens het Rampjaar

Groningen